ОКЛ (, ) — Верховное командование люфтваффе, верховный орган управления ВВС Германии до и во время Второй мировой войны.

Создано 2 июня 1937 года на базе структурных подразделений Министерства авиации. Во главе ОКЛ стоял главнокомандующий люфтваффе (до мая 1945 года им был рейхсмаршал Герман Геринг), который одновременно являлся имперским министром авиации.

История

Структурная организация 
В непосредственном подчинении главнокомандующего находилось Министерское управление. Все службы ОКЛ были разделены между двумя высшими должностными лицами:

 начальник Генерального штаба ВВС, который контролировал все оперативные подразделения ОКЛ;
 статс-секретарь Имперского министерства авиации, которому подчинялись Центральный отдел, Общее управление, Техническое управление, Административное управление, Управление снабжения, Управление личного состава.

1 февраля 1939 года была проведена реорганизация ОКЛ, причём наиболее разветвлённую структуру получили ведомства, подчиненные статс-секретарю Имперского министерства авиации. В то же время ряд подчиненных статс-секретарю должностных лиц (например, начальник боевого снабжения — генерал-люфтцойгмейстер) получили широкие полномочия и фактически были подчинены напрямую Герману Герингу.

В результате ОКЛ приняло следующий вид (причём теоретически все ведомства, кроме Министерского управления и Генштаба курировались и подчинялись Эрхарду Мильху):

 Министерское управление;
 Генеральный штаб люфтваффе;
 Общее управление (ALA);
 Начальник боевого снабжения, которому подчинялись:
 Техническое управление (TA)
 Управление снабжения (LNA);
 Административное управление (LWA);
 Центральный отдел (LZ);
 Управление личного состава (LPA);
 Инспекции.

Подобная структура, однако, долго не продержалась и после начала 2-й мировой войны претерпела ряд существенных изменений:

1. в непосредственном подчинении статс-секретаря Имперского министерства авиации оставлены Центральный отдел, Техническое управление, Управление снабжения, управленческая группа военной экономики и бюджета;

2. из Генштаба выделен отдел учебных заведений;

3. в ведение шефа ПВО () переданы:

 управленческая группа воздушных сообщений ();
 отдел высшей администрации, воздушная инспекция ();
 отдел Имперской службы погоды ();
 отдел Имперской службы безопасности полетов ();
 Административное управление;
 Бюджетный отдел ();
 Строительный отдел ();

4. расширены права начальника Управления личного состава;

5. в ведение шефа боевой подготовки () переданы:

 отдел боевой подготовки ();
 отдел уставов и учебных пособий ();
 инспекции.

В целом подобная структура ОКЛ сохранялась (с незначительными изменениями) на протяжении большей части войны. Последняя крупная реорганизация была проведена 15 августа 1944 года, причём главной её причиной стало удаление с руководящих постов Мильха и, как следствие, новое перераспределение обязанностей в ОКЛ и Имперском министерстве авиации. В результате структура ОКЛ приняла, в целом, следующий вид:

 начальник Генштаба люфтваффе, с подчиненным ему генерал-квартирмейстером и шефом связи ВВС;
 шеф личного состава ВВС и национал-социалистического руководства;
 шеф технических вооружений (), которому подчинялись:
 главный отдел (),
 отдел отечественных и зарубежных вооружений (),
 управленческая группа авиационных разработок (),
 отдел поставок (),
 отдел горючего (),
 управленческая группа разработок зенитного вооружения (),
 отдел зенитного вооружения (),
 ликвидационный штаб генерал-флюгцойгмейстера (),
 испытательное командование ведомства разработок люфтваффе (),
 главный интендант люфтваффе ();
 шеф боевой подготовки (), которому подчинялись инспекторы (генералы) различных видов ВВС, а также:
 отдел личного состава (),
 отдел боевой подготовки (),
 квартирмейстерский отдел (),
 отдел уставов и учебных пособий,
 отдел технического образования ().

Главнокомандующий люфтваффе — Рейхсминистр авиации

Начальники Генерального Штаба люфтваффе

Начальники Оперативного Штаба люфтваффе 

Генерал-Майор Бернгард Кюль (1 апреля 1934 — 30 сентября 1935 года);
 Генерал-Лейтенант Альберт Кессельринг (1 октября 1935 — 1 июня 1936 года);
 Генерал-Майор Хельмут Фолькман (9 июня 1936 — 1 ноября 1937 года);
 Генерал-Майор Рудольф Богач (1 ноября 1937 — 1 декабря 1937 года);

 Генерал-Майор Бернгард Кюль (1 декабря 1937 — 1 февраля 1938 года);
 Генерал-Майор Отто Хоффманн фон Вальдау (1 февраля 1938 — 10 апреля 1942 года);
 Генерал-Майор Ганс Йешоннек (12 апреля 1942 — 18 августа 1943 года);
 Генерал-Майор Рудольф Мейстер (1 июня 1943 года  — 4 сентября 1943 года);
 Генерал-Майор Карл Коллер (4 сентября 1943 года  — 1 сентября 1944 года);
 Генерал-Майор Экхард Кристиан (1 сентября 1944 года — 12 марта 1945 года);

Генерал-инспекторы люфтваффе 
; должность упразднена в январе 1945 года
 Генерал-Лейтенант Бернгард Кюль (1 февраля 1938 — 31 января 1939 года);
 Генерал-Фельдмаршал Эрхард Мильх (1 февраля 1939 — 7 января 1945 года).

Начальник штаба ПВО 
 Генерал зенитных войск Гюнтер Рюдель (1 февраля 1938 — 1 февраля 1939 года);
 Генерал авиации Ганс-Юрген Штумпф (1 февраля 1939 — 23 декабря 1943 года);
 Генерал-Лейтенант Хуберт Вейзе (23 декабря 1943 — 6 января 1944 года);
 Генерал-Лейтенант Ганс Берендт (16 марта 1944 — 20 апреля 1945 года);
 Генерал-Фельдмаршал Карл Флейшер (20  апреля — 23 мая 1945 года).

Военно-воздушные силы нацистской Германии